Michel Pinault est le nom porté par :

 Michel Pinault (juriste), né en 1947.
 Michel Pinault (historien), né en 1951.